Acorn Computers, een voormalige Britse microcomputerfabrikant en de door hen geproduceerde computers
Acorn System 1
Acorn Atom
BBC Micro
Acorn Electron
BBC Master
Acorn Archimedes
Risc PC
Acorn Network Computer
Acorn Phoebe
RISC OS, het besturingssysteem van de Archimedes computers waaronder de Risc PC
Acorn RISC Machine, een door Acorn Computers Ltd ontwikkelde microprocessorfamilie (oorspronkelijk voor de Archimedes), tegenwoordig geproduceerd door ARM Ltd en veel gebruikt in mobiele telefoons en internetapparaten
Association of Community Organizations for Reform Now, een voormalige Amerikaanse gemeenschapsorganisatie waarbij Barack Obama betrokken was